P7 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 7, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament